Австрийская Бундеслига 1981/1982 () — 71-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 14 августа 1981 года и закончился 25 мая 1982 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1981/1982 на rsssf.com 
 Сезон 1982/1983 на сайте austriasoccer.at 

1981/1982
Спорт в Австрии в 1981 году
Спорт в Австрии в 1982 году
Австрия
Австрия